Batalha de Taranto (212 a.C.) — batalha que levou à captura da cidade por Aníbal durante a Segunda Guerra Púnica
 Batalha de Taranto (209 a.C.) — batalha na qual Fábio Máximo recapturou a cidade para os romanos durante a Segunda Guerra Púnica

 Batalha de Tarento — batalha naval que ocorreu na noite de 11 – 12 de Novembro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas